Појам Беркли () или Баркли () може да се односи на:
 Округ Беркли (Јужна Каролина), округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Беркли (Западна Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Беркли (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Беркли (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Беркли (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија у округу Аламида
 Беркли (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Беркли (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Беркли (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Универзитет Калифорније (Беркли), универзитет у САД
 Музички колеџ Беркли, колеџ у Бостону
 Баркли (језеро), језеро у САД

Особе 
 Џорџ Беркли